

Toponímia 
 Ḷḷena Conceyu (municipi) d'Astúries
 Pic de Llena (Pallars Jussà)
 Barranc de Llena (Sarroca de Bellera)

Vegeu també la pàgina de desambiguació La Llena

Persones 
 Antoni Llena i Font
 Joaquim Llena i Cortina